Ранчо лос Мангос има више значења:

 Ранчо лос Мангос (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо лос Мангос, Лос Седазос (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо лос Мангос (Хонакатепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ранчо лос Мангос (Ел Еспинал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо лос Мангос (Санта Марија Хадани), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо лос Мангос (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику